Банановые войны () — общее название серии военных акций США в отношении стран и территорий Центральной Америки и Карибского бассейна, осуществлявшихся с 1898 по 1934 годы. Были проявлением политики «большой дубинки». Период банановых войн начался с испано-американской войны 1898 года, по итогам которой США получили контроль над Кубой и Пуэрто-Рико, и завершился в 1934 году с выводом американских войск с Гаити и началом политики добрососедства, проводимой администрацией Франклина Рузвельта.

Территории 

 Куба и Пуэрто-Рико, американская интервенция в рамках испано-американской войны 1898 года, последующая оккупация Кубы в разные периоды.
 Панама, провозглашение независимости Панамы от Колумбии при активном участии США в 1903 году, строительство Панамского канала, зона которого до 1979 года находилась под полным контролем США.
 Война США и Мексики во время мексиканской революции с 1910 по 1919 год — Приграничная война, американская оккупация Веракруса в 1914 году.
 Никарагуа, американская оккупация с 1912 по 1933 годы.
 Гаити, американская оккупация с 1915 по 1934 годы.
 Доминиканская республика, американская оккупация с 1916 по 1924 годы.
 Гондурас, американские интервенции в 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 и 1925 годах.

Литература 
 

Внешняя политика США
Испано-американская война
Войны США
Зарубежные операции Вооружённых сил США в 1900—1941 годы
Колониальные войны
История Центральной Америки